The Revolting Dead est un film d'horreur américain réalisé par Michael Su, sorti en 2003. Il met en vedettes dans les rôles principaux Shelley Delayne, Aaron Gaffey et Bokahra Robinson.

Synopsis 
Dans la petite ville rurale de Tehachapi Flats, dans le désert, le salon funéraire local est exploité par la famille Crain. Il offre tous les services funéraires habituels requis par la communauté, comme embaumement, funérailles et inhumation. Mais Tehachapi Falls est un mauvais endroit pour mourir. La méchante famille Crain cambriole sans scrupules les tombes, vole les objets de valeur sur les cadavres et réutilise les cercueils d’occasion. Pendant des années, ils s’en sont tirés en toute impunité. Mais ils commettent l’erreur de violer les restes d’un puissant prêtre druide, le regretté Jonathan Drue. Quand sa sœur (qui est également une prêtresse druide) découvre la profanation, elle utilise les pouvoirs surnaturels de sa famille et ressuscite les morts afin qu’ils puissent se venger de la famille Crain,.

Distribution 
Shelley Delayne : Marissa Drue
Aaron Gaffey : Duke Malone
Bokahra Robinson : Millicent Crain
Michael Falls : Cedric Crain
Lindsey Lofaso : Betsy Crain
Benjamin Keepers : Sonny Crain
Ashley Novak : Jenny Tate
Adam Vanderwielen : Jebbie Dougal.
Nika : Zeletta Dougal
Michael Addison : Jimmy-Bob
Stephanie Christine Medina : Lorena
Chip Campbell : Shérif Petit
Lou Klein : Jonathan Drue
Chris Vose : Big Pappy Dougal
Daniel Benton : Prédicateur
Jacqueline Benton : Chanteuse de la ville
Darren Michael : Moose
David Lowell : Buckey
Lucie Beeby : Serveuse #1
Maggie Janson : Serveuse #2
Kate Janson : Serveuse #3
Syd Schultz : Tehachapi Joe
Ginger Pauley : Tehachapi Jill
Jason Herbst : Habitant de la ville #1
Gary Kasper : Habitant de la ville #2
Lindy Luloff : Fille du bar #1
Katie Blake : Fille du bar #2
Anthony C. Ferrante : Ouvrier du bâtiment #1
Michael Su : Ouvrier du bâtiment #2
Tye Beeby : Ouvrier du bâtiment #3

Production 
Le tournage a eu lieu à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Le film est sorti le 31 octobre 2003 aux États-Unis, son pays d’origine.

Réception critique 
Sur Sneuwbal films, D. Ryan Mowry est assez mitigé envers le film : « J’ai vu The Revolting Dead à louer et ça ressemblait à un petit film de zombies cool. J’avais tort. Je dois dire que ce film était au bas de l’échelle des films de zombies que j’ai vus. Ce n’était pas le pire de tous les temps (il y a Raiders of the Living Dead), mais c’était assez bas sur la liste.

Voici ce que j’ai aimé dans The Revolting Dead : le jeu d'acteur était plutôt bon, le scénario était intéressant. L’histoire semblait être très cool... Une prêtresse druide découvre que la tombe de son frère a été profanée par la famille qui gère le salon funéraire. Cette famille est similaire à la famille de Massacre à la tronçonneuse, car ils n’ont aucun problème avec la profanation des tombes, la nécrophilie, le meurtre, etc. La prêtresse est énervée par cette profanation et utilise ses pouvoirs de prêtresse pour faire revivre les morts afin qu’ils puissent se venger de ceux qui leur ont fait du tort. Ça a l’air cool... J’y reviendrai dans un instant. Aussi un point dans la colonne "pour" de ce film est qu’il y a des fous... Et tout le monde aime les fous. C’est ce qui était bien. 

Voici ce qui était mauvais : Tout d’abord, les effets spéciaux. Il y a pas mal d’effets spéciaux numériques dans ce film, y compris la séquence du générique d’ouverture, ce qui aurait été une bonne idée avec un budget plus important. Comme ils étaient si manifestement à petit budget, j’ai l’impression que ces effets ont en fait nui au film au lieu de l’aider. Ce film a essayé d’être drôle et effrayant, et n’était ni l’un ni l’autre. Les scènes ont évidemment été tournées avec plusieurs caméras de qualité variable - pour moi, ce n’est pas un problème, mais pour beaucoup de gens, ce sera perturbant - bien que dans l’ensemble, la qualité de l’image était plutôt bonne. Il y a quelques problèmes sonores majeurs, et le doublage est extrêmement évident (sons complètement différents).

Voici les deux plus gros problèmes, pour moi : 1. Les zombies ne sont là que pour attraper ceux qui ont profané leurs tombes - ils ne s’intéressent pas du tout aux autres - et une fois qu’ils ont terminé, ils retournent dans leurs tombes comme de petits zombies bien élevés. C’EST QUOI ÇA ? Depuis quand les zombies vous écoutent-ils ? Ok, donc dans le mythe haïtien, ok, mais là c’était un druide. Les zombies n’ont rien à voir avec les druides, pour autant que je sache. Ce sont pour la plupart des machines à manger stupides, et c’est ce qui les rend effrayants. Quand vous pouvez simplement passer devant des zombies et qu’ils n’en ont rien à foutre... Eh bien, ce n’est pas effrayant. Quoi qu’il en soit, passons au problème majeur numéro 2 : les zombies de ce film n’ont réellement blessé ou menacé personne jusqu’à 76 minutes dans ce film de 87 minutes. C’EST QUOI ÇA ? Je veux dire, ils n’apparaissent même pas avant les 30 premières minutes dans le film ! Et puis ils errent juste pendant les 45 minutes suivantes.

(…) maintenant je suis furieux d’avoir attendu avec impatience que celui qui l’ait loué avant moi le rende... Parce que c’était de la merde. Je ne peux penser à personne à qui je recommanderais ce film, sauf le plus enragé des fans de films de zombies. La seule chose vraiment bonne que je puisse dire à propos de ce film est : bravo à toi Michael Su pour avoir terminé et distribué ton film... C’est un exploit difficile. D’un autre côté, si ce film peut être distribué, reprenez courage collègues cinéastes, car vous avez toutes vos chances ! »

D. Ryan Mowry lui donne une note générale de 3,5 sur 10.

Sur Horror Asylum, Phil Davies Brown livre une critique encore plus négative : « Après avoir regardé de très bons nouveaux films d’horreur récemment, je suis devenu gourmand et j’ai loué ceci dans ma quête pour voir la prochaine meilleure chose. Malheureusement, cela signifie maintenant que le dernier film d’horreur que j’ai vu en 2004 était le travail le plus bâclé que j’ai vu depuis des lustres. L’intrigue de base impliquait une prêtresse druide rentrant à la maison pour rendre un dernier hommage à son frère décédé, seulement pour découvrir des événements étranges au salon funéraire local. Au-delà de cela, je ne peux pas vraiment vous dire ce qui s’est passé, car il y avait un son terrible, donc je ne pouvais pas entendre la moitié du dialogue. Les acteurs étaient tous terribles avec des voix monotones, un débit staccato et une abondance de répétitions.

J’ai été choqué de voir à quel point ce film était de mauvaise qualité ! Le montage est plein de défauts de prise de vue et de son, tels que les bruits ambiants qui sont plus fort que les dialogues, et des scènes qui étaient évidemment censées avoir des effets spéciaux ajoutés mais le monteur les a oubliés ou a manqué d’argent. L’éclairage est terrible, si mauvais, en fait, que dans une grande scène dramatique vous devez plisser les yeux pour voir qui est dans l’embrasure de la porte.

Les personnages sont tous vils, incestueux, manipulateurs, tricheurs, putains, malades et vous ne vous souciez pas de savoir qui a vécu ou est mort. L’intrigue principale a été mise en mouvement assez rapidement, mais a pris près d’une heure pour se concrétiser. Allez... Où diable étaient les zombies pendant les jours entre leur résurrection et leur vengeance ? Le script était plein de trous d’intrigue de mauvaise qualité, comme le casting pensant que le prologue avait eu lieu il y a un an, quelques minutes seulement après que nous ayons vu un titre indiquant que c’était « SIX MOIS PLUS TARD ». 

Je suis encore une fois offensé, d’autant plus que des personnes talentueuses qui ont de grandes réalisations sur leur CV ont été impliquées dans la fabrication de ce grand n'importe quoi. Le seul bon point et la raison pour laquelle cette merde obtient une étoile est le fait qu’Anthony C. Ferrante a géré les effets de maquillage, et ils étaient le seul point salvateur. Cela n’est même pas divertissant ! Je pensais que c’était peut-être une parodie, avec la terrible séquence des titres d’ouverture, mais j’étais loin du compte. J’espère que les cinéastes ne se sont pas imaginé qu’ils faisaient un bon film.

Enfin, sur Letterboxd, Jayson Kennedy est plus indulgent envers le film qu’il décrit comme une « Comédie d’horreur excentrique tenant le coup, malgré le cliché des zombies invoqués qu’on retrouve beaucoup trop souvent dans les intrigues faiblardes. Le film repose sur la culpabilité d’un vieil amour ressuscité et les manigances d’une famille de services mortuaires. La tête effondrée des passants qui découvrent le pillage des tombes vaut le coup, mais vous vous attendez à davantage de ce que le titre Revolting Dead implique. Les morts exhumés se cachent et attendent, avant de finalement se montrer pour le final. Une demi-étoile pour le générique joyeux animé par ordinateur, avec les crédits inscrits sur les pierres tombales.

Notes et références

Liens externes 

.
.
.
.
.
.
.

Film américain sorti en 2003
Film d'horreur américain
Film américain de zombies
Film tourné à Los Angeles
Film en anglais